Carducci ist der Familienname folgender Personen:

 Bartolomeo Carducci, auch Bartolomé Carducho (um 1560–1608), italienischer Maler
 Gianfranco Carducci (?–1584), italienischer römisch-katholischer Bischof
 Giosuè Carducci (1835–1907), italienischer Dichter, Redner und Literaturhistoriker
 Ludovico Carducci Artenisio (1927–2009), italienischer Diplomat und Botschafter
 Vincenzo Carducci, auch Vicente Carducho (1576/1578–1638), italienischer Maler

Siehe auch
 Carducho (Begriffsklärung)